Irma (Brescia), een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Irma, een personage uit Kuifje, kamenierster bij Bianca Castafiore
Irma (voornaam), een meisjesnaam
Irma (orkaan)